Фреше () — французьке особове ім'я, поширене як прізвище, також, зустрічається у топонімах.

Прізвище 

 Жан Фреше (; 1944) — американський учений-хімік.
 Моріс Рене Фреше (; 1878—1973) — французький математик, есперантист.

Топоніми 

 Казо-Фреше-Анеран-Камор () — муніципалітет, у регіоні Південь-Піренеї, департаменту Верхні Піренеї (Франція).
 Ле-Фреше () — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департаменту Верхня Гаронна (Франція).
 Фреше-Ор () — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департаменту Верхні Піренеї (Франція).
 Фрешу-Фреше () — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департаменту Верхні Піренеї (Франція).

Інше 
 21537 Фреше, 21537 Фреше (21537 Fréchet) — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Похідна Фреше
 Розподіл Фреше
 Фільтр Фреше